Johannes Reichel (né le  à Klagenfurt en Autriche) est un joueur professionnel de hockey sur glace autrichien. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
En 1999, il débute dans le championnat d'Autriche avec l'EC Klagenfurt AC, son club formateur. L'équipe remporte les championnats 2000, 2001, 2004, 2009 et 2013. En 2006-2007, il passe une saison au Rögle BK dans l'Allsvenskan, le deuxième niveau suédois.

Carrière internationale 
Il représente l'équipe d'Autriche de hockey sur glace au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 || EC Klagenfurt AC || Interliga ||17 ||0 ||0 ||0 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1999-2000 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||10 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2000-2001 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||49 ||3 ||3 ||6 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2001-2002 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||24 ||0 ||4 ||4 ||32 ||- ||- ||- ||- ||-
|-  
|2002-2003 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||47 ||3 ||4 ||7 ||55 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2003-2004 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||46 ||1 ||5 ||6 ||58 ||8 ||0 ||2 ||2 ||2
|- 
|2004-2005 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||44 ||1 ||4 ||5 ||49 ||12 ||2 ||0 ||2 ||22
|-
|2005-2006 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||47 ||5 ||12 ||17 ||64 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2006-2007 || Rögle BK || Allsvenskan ||44 ||1 ||3 ||4 ||24 ||10 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2007-2008 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||48 ||4 ||6 ||10 ||54 ||3 ||0 ||0 ||0 ||6
|-
|2008-2009 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||53 ||2 ||21 ||23 ||52 ||11 ||2 ||1 ||3 ||8
|-
|2009-2010 || EC Klagenfurt AC || EBEL ||40 ||2 ||6 ||8 ||57 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8
|-
|2010-2011 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 51|| 2|| 17|| 19|| 30|| 17|| 2|| 5|| 7|| 37
|-
|2011-2012 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 44|| 3|| 6|| 9|| 30|| 16|| 3|| 4|| 7|| 31
|-
|2012-2013 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 52 || 2 || 15 || 17 || 42 || 15 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
|2013-2014 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 51 || 3 || 5 || 8 || 32 || -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 53 || 4 || 6 || 10 || 34 || 9 || 1 || 0 || 1 || 6
|-
|2015-2016 || EC Klagenfurt AC || EBEL || 18|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || HK 36 Skalica || Extraliga slovaque || 20|| 1|| 6|| 7|| 13|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || EHC Althofen  || Autriche D4 || 11 || 6 || 8 || 14 || 2 || 8 || 6 || 5 || 11 || 8
|-
| 2017-2018 || EHC Althofen  || Autriche D4 || 12 || 7 || 11 || 18 || 2 || 6 || 4 || 6 || 10 || 0

Notes et références 

Naissance en avril 1982
Naissance à Klagenfurt
Joueur international autrichien de hockey sur glace
Joueur du Rögle BK
Joueur du EC Klagenfurt AC
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du HK 36 Skalica